Regiobahn ist eine Kurzbezeichnung für die folgenden Nahverkehrsunternehmen:

 Regiobahn (NRW), kurz für Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH, eine Eisenbahninfrastrukturgesellschaft in Nordrhein-Westfalen
 Connex Regiobahn GmbH, ehemalige Personenverkehrstocher der Connex Verkehr GmbH (heute Transdev GmbH)
 Regiobahn Bitterfeld Berlin, Güterverkehrstochter der Captrain Deutschland
 Bayerische Regiobahn, Personenverkehrsunternehmen der Transdev-Gruppe
 RbT Regiobahn Thüringen, ein Infrastrukturunternehmen in Thüringen
 regiobahn RB, eine in Ernstbrunn ansässige Eisenbahngesellschaft, siehe Lokalbahn Korneuburg-Hohenau#regiobahn Korneuburg - Ernstbrunn

Siehe auch:
 Regionalbahn, Bezeichnung für eine Produktgattung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs